Кеч — тип двощоглового вітрильного судна.

Топонім

Кеч — громада в землі Баден-Вюртемберг.

— річка в Ірані і Пакистані.
 Кеч — округ у провінції Белуджистан.
  — місто в окрузі Дера-Ісмаїл-Хан провінції Хайбер-Пахтунхва.

Прізвище 

  (пом. 1686) — англійський кат.
  ( 1982) — американська акторка.

Див. також 
 Кетч (значення)